GMC – marka samochodów należąca do General Motors
 Global Motion Compensation – technika używana przy kodowaniu/dekodowaniu filmów video w formacie cyfrowym
 Global Management Challenge – konkurs oparty na symulacji biznesowej
 GNU Midnight Commander – menedżer plików dla systemów typu Unix
 German MMA Championship – niemiecka organizacja promująca walki mma
 Giant Molecular Cloud – ciemne mgławice, zobacz: ewolucja gwiazd